Blackbird Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blackbird Mountain (Idaho)
 Blackbird Mountain (Oklahoma)